7-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 6 августа 1998 года — 27 июня 1999 года. Победителями турнира в группах стали команды «Закарпатье» (Ужгород), СК «Одесса» и «Оболонь-ПВО» (Киев).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Беркут» (Бедевля), ФК «Тысменица», «Карпаты» (Мукачево) снялись с соревнованиях до начала чемпионата.
 До 7 ноября 1998 года команда «Закарпатье» (Ужгород) носила название «Верховина».
 С команд «Верес» (Ровно), «Кристалл» (Чертков) и «Гарай» (Жолква) снято по 6 (шесть) очков за задолженность по членским взносам в ПФЛ.
 Команды «Кристалл» (Чертков) и «Гарай» (Жолква) снялись с соревнованиях после первого круга. В оставшихся матчах им засчитаны технические поражения (-:+).
 Результат матча «Нефтяник» (Долина) — «Система-Борэкс» (Бородянка) (2:1) аннулирован. «Нефтянику» засчитано поражение (-:+).

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «СКА-Лотто» (Одесса) прекратила своё существование и её место заняла команда «Динамо-СКА» (Одесса), образовавшаяся путём слияния одесских «Динамо» и СКА.
 Команды «Локомотив» (Смела) и «Нива» (Бершадь) снялись с соревнований в ходе первого круга и их результаты аннулированы.
 С команды «Динамо-СКА» (Одесса) снято 6 (шесть) очков за задолженность по членским взносам в ПФЛ.
 Команды «Фортуна» (Шаргород) и «Динамо-СКА» (Одесса) были дисквалифицированы после первого круга, а в оставшихся матчах им засчитаны технические поражения (-:+).
 Результат матча «Фортуна» (Шаргород) — «Динамо-СКА» (Одесса) (3:3) аннулирован. «Фортуне» засчитано поражение (-:+) за подставку.

Бомбардиры

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Авангард» (Ровеньки) носила название «Авангард-Индустрия».
 Команды «Химик» (Северодонецк), «Славутич ЧАЭС» (Славутич), «Факел» (Варва), «Металлург-2» (Донецк), «Славянец» (Конотоп), «Югосталь» (Енакиево), «Далис» (Камышеваха) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 С команд «Металлург» (Новомосковск), «Шахтёр» (Стаханов) и ВВС (Краматорск) снято по 6 очков за задолженность по членским взносам в ПФЛ. Эти же команды дисквалифицированы после первого круга. В оставшихся матчах им засчитаны поражения (-:+).

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1998/1999 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999
Футбол на Украине в сезоне 1998/1999